antiglobulinetest 
Impliciete associatie-test